Imię i nazwisko Robert Lowery nosili lub noszą m.in.:
 Robert Lowery (1913–1971) – amerykański aktor
 Robert Lowery (1931–2016) – amerykański muzyk bluesowy
 Robert Lowery  (ur. 1937) – brytyjski kajakarz, olimpijczyk z 1960 i 1964
 Robert Lowery  (ur. 1987) – amerykański koszykarz